816 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 816 км — другое название остановочного пункта Благодатка Куйбышевской железной дороги на линии Ряжск — Сызрань в Пензенской области. Код 634712.
 816 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Саратовской области. Код 623510.
 816 км, ПЛ 816 КМ — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 297652.

Примечания